Lipót (keresztnév)
Lipót (település)
Lipót (regény), drMáriás szerbiai író regénye